Паулу да Гама (; , Оливенса — июнь , Ангра-ду-Эроишму) — португальский мореплаватель, сын Эштевана да Гама и старший брат Васко да Гама.

Принимал участие в морской экспедиции, которая впервые в истории проплыла из Европы до Индии. В экспедиции, которой руководил Васко да Гама, Паулу командовал кораблём «Сан-Рафаэл» (). Корабль был сожжён на обратном пути, после чего Паулу перешёл на  «Сан-Габриэл» (). На обратном пути в Португалию Паулу тяжело заболел — разные источники называют цингу, малярию или туберкулёз. Васко да Гама доставил Паулу на Терсейру, где оставался с ним до самой смерти. Только похоронив Паулу в монастыре Ангра-ду-Эроишму, Васко да Гама вернулся в Португалию.

Примечания 

Гама
Гама
Гама
Гама